Neddens ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Neddens (* 1972), deutscher Theologe
 Christin Neddens (* 1986), deutsche Jazzmusikerin